Mindszent, város Csongrád megyében
Mindszent, egykori település Miskolc mellett; ma a miskolci Mindszent tér és Mindszenti templom őrzi a nevét
mindenszentek napja, röviden mindszent

További települések 
Bogádmindszent, Baranya megye
Csehimindszent, Vas megye
Csíkmindszent, Románia
Csonkamindszent, Baranya megye
Érmindszent (rom. Ady Endre, korábban Mecentiu), Szatmár megye, Románia
Felsőmindszent, Mindszentgodisa részévé vált egykori község, Baranya megye
Garammindszent, Szlovákia
Jászómindszent (szk. Poproč), Kassai kerület, Kassa-vidéki járás, Szlovákia
Kassamindszent, Szlovákia
Kismindszent (rom. Mesentea), Alsógáld községhez tartozó falu, Fehér megye, Románia
 Kökényesmindszent – Babosdöbréte településrésze
Ladomérmindszent (szk. Ladomerská Vieska), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Garamszentkereszti járás
Mátramindszent, Nógrád megye
Mindszentgodisa, Baranya megye
Mindszentkálla, Veszprém megye
Mindszentpuszta, korábban Mezőörs, ma Pér része
Pinkamindszent, Vas megye
Szentmindszent, Lengyelország
Szepesmindszent, Szlovákia
Újmindszent, Bogádmindszent részévé vált egykori község, Baranya megye
Zalamindszent, Zalalövőhöz csatolt egykori község, Zala megye

Lásd még 
 Bökénymindszent nemlétező gepida ill. részben avar lelőhely, melyet hibásan vezettek be a szakirodalomba. A helyes megjelölése: Magyartés, Zalotai-oldal.